Vhazování je situace používaná v některých sportech:

 vhazování (lední hokej) (buly) – způsob zahájení a navázání hry v ledním hokeji
 vhazování (fotbal) – způsob navázání hry ve fotbale
 vhazování (lakros) – způsob zahájení hry v lakrosu